

Mitologia 
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Moglie di Polibo, afflitta dalla sterilità raccolse il piccolo Edipo
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Figlia di Alcatoo, sposò Telamone e fu madre di Aiace Telamonio
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Una ninfa naiade sposa di Icario e madre di Penelope
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Figlia di Ipponoo e seconda moglie di Oineo e madre di Tideo
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Figlia di Eurimedonte, giacque con Poseidone e divenne madre di Nausitoo
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Una ninfa oceanina sposa di Lelanto e madre di Aura
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Figlia maggiore del peone Acessameno. Dal potamoe Assio generò Pelegone, padre di Asteropeo
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Una delle due vergini offerte dagli abitanti di Locride al santuario di Atena a Troia. 
 Peribea – personaggio della mitologia greca. Sposa di Megete e madre di Celto e di Eubius (Εὔβιος).
 Peribea – personaggio della mitologia greca. A del gigante Porphyrion e nata come opponente di Afrodite